Le Dantec est un nom de famille porté notamment par :
Aristide Le Dantec (1877-1964), médecin militaire français ;
David Le Dantec (1972- ), joueur de pétanque français ;
Denise Le Dantec (1939- ), poète française ;
Félix Le Dantec (1869-1917), biologiste et philosophe des sciences français ;
Jean-Pierre Le Dantec (1943- ), écrivain français.

Notes et références

Voir aussi

Patronyme breton